Лихачёва — женская форма русской фамилии Лихачёв.

Известные носители 
 Лихачёва, Александра Ивановна (1925—2009) — Герой Социалистического Труда (1971), доярка. 
 Лихачёва, Вера Дмитриевна (1937—1981) — советский искусствовед, профессор.
 
 Лихачёва, Екатерина Сергеевна (род. 1998) — российская хоккеистка, нападающий.
 Лихачёва, Елена Осиповна (?—1904) — российская писательница и переводчица, жена В. И. Лихачёва.
 Лихачёва, Елизавета Станиславовна (род. 1978) — российский музейный работник, искусствовед, историк искусства.
 Лихачёва, Зинаида Дмитриевна (1854—1884) — российская оперная певица (контральто), артистка Императорских театров.
 Лихачёва-Кунина, Ираида Дмитриевна (1926—2017) — советская и российская артистка оперетты, народная артистка РСФСР (1982).
 Лихачёва, Мария Александровна (род. 1995) — российская лыжница.
 Лихачёва, Наталья Борисовна (1915—2000) — врач-анатом, профессор, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1965).
 Лихачёва, Ольга Петровна (1937—2003) — российский учёный-археограф, литературовед.
 Лихачёва, Эмма Александровна (род. 1941) — российский учёный-геоморфолог, доктор географических наук, заведующая кафедрой геоморфологии РАН, Председатель Гидрологической комиссии РГО.

См. также 
 Лихачева — деревня в Абатском районе Тюменской области России.

Примечания